US Open 2019 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i perioden 26. august - 8. september 2019 i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Det var den 139. udgave af mesterskabet og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2019. Kvalifikationen i singlerækkerne blev spillet samme sted den 19. - 23. august 2019.

Herresingletitlen blev vundet af Rafael Nadal, som i en dramatisk finale besejrede Daniil Medvedev med 7−5, 6−3, 5−7, 4−6, 6−4, inden han efter fire timer og 49 minutter sikrede sig sin fjerde US Open-titel i herresingle, hvilket i den åbne æra indtil da kun var overgået af Jimmy Connors, Pete Sampras og Roger Federer med fem titler. Finalen var turneringens længste kamp, og den var kun fem minutter kortere end historiens længste US Open-finale. Rafael Nadal vandt dermed sin 19. grand slam-titel i herresingle i karrieren, hvilket kun Roger Federer med 20 titler havde gjort bedre i tennishistorien. Og han blev samtidig den første spiller, der opnåede fem grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre. Det var endvidere hans anden grand slam-titel i 2019, efter at han tidligere på året også havde vundet French Open-titlen, og det var femte gang i spanierens karriere, at han vandt mindst to grand slam-titler i et kalenderår.

Damesinglemesterskabet blev vundet af Bianca Andreescu, som dermed blev den første canadiske spiller, der vandt en grand slam-titel i single. I finalen besejrede hun Serena Williams med 6−3, 7−5 på en time og 39 minutter. Andreescu var den første spiller i den åbne æra, der vandt US Open-mesterskabet i damesingle i sin hovedturneringsdebut i US Open. Den 19-årige canadier blev samtidig den første teenager, der vandt en grand slam-titel i single, siden Marija Sjarapova vandt US Open 2006, og den første spiller født i 2000'erne, der vandt en grand slam-titel i single. Det var blot fjerde gang, at Andreescu deltog i hovedturneringen i en grand slam-turnering i damesingle, og hun tangerede dermed Monica Seles' rekord for den hurtigste vej til sin første grand slam-titel.  Serena Williams tabte sin fjerde grand slam-finale i træk, hvilket hun ikke havde prøvet tidligere i karrieren, og det mislykkedes derfor for fjerde gang i træk for amerikaneren at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle. Til gengæld nåede hun op på 101 vundne kampe i US Open-mesterskabet i damesingle, hvilket var en tangering af Chris Everts rekord. Williams spillede sin 33. grand slam-finale i damesingle, og det var hendes 10. nederlag i disse finaler. Serena Williams blev i en alder af 37 år og 347 dage den ældste grand slam-finalist i damesingle i tennishistorien, hvilket var en forbedring af hendes egen rekord. Aldersforskellen på de to finalister, 19-årige Andreescu og 37-årige Williams, var 18 år og 263 dage, hvilken var den største aldersforskel mellem to grand slam-finalister i den åbne æra.

Herredoubleturneringen blev vundet af Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, som dermed blev det første rent sydamerikanske par, der vandt US Open-mesterskabet i herredouble. Det colombianske par havde et par måneder forinden vundet deres første grand slam-titel ved Wimbledon-mesterskaberne, og det var blot anden gang siden 2003 og niende gang i den åbne æra, at et par formåde at vinde både Wimbledon- og US Open-mesterskabet i samme sæson. I finalen vandt Cabal og Farah med 6−4, 7−5 over Marcel Granollers og Horacio Zeballos på en time og 31 minutter i en kamp, der blev spillet under skydetaget på Arthur Ashe Stadium. Granollers og Zeballos spillede blot deres anden turnering som makkere, efter at de nogle uger forinden havde indledt deres samarbejde med at vinde Canada Masters. 

Elise Mertens og Aryna Sabalenka vandt turneringen om damedoubletitlen, og i finalen besejrede de Viktorija Azarenka og Ashleigh Barty med 7−5, 7−5 på en time og 36 minutter. Dermed vandt de begge den første grand slam-titel i deres respektive karrierer. Det var Mertens og Sabalenkas tredje turneringssejr som makkere, da de tidligere på året havde vundet titlerne i Indian Wells og Miami, hvor de i sidstnævnte også have besejret Azarenka og Barty i semifinalen. Sabalenka havde tidligere i turneringen også slået Azarenka ud af singlerækken, da de to landsmænd mødtes i første runde.

Mixed double-mesterskabet blev vundet af wildcard-parret Bethanie Mattek-Sands og Jamie Murray, som i finalen besejrede førsteseedede Chan Hao-Ching og Michael Venus med 6−2, 6−3, og som dermed vandt titlen for andet år i træk. Det var første gang i 37 år, at et par forsvarede US Open-mesterskabet i mixed double. For Jamie Murray var det endda den tredje titel i træk, eftersom han i 2017 havde vundet titlen med Martina Hingis som makker, hvor de i øvrigt også besejrede Chan og Venus i finalen, og han blev dermed den første spiller siden Margaret Court i 1965, der vandt US Open i mixed double tre år i træk, og den første mand siden Neale Fraser, der vandt titlen tre gange i træk fra 1958 til 1960 (med Margaret Osborne duPont som makker). For Bethanie Mattek-Sands var sejren den fjerde grand slam-titel i mixed double og hendes niede grand slam-titel i alt. For Jamie Murray var triumfen hans femte grand slam-titel i mixed double i karrieren og den syvende grand slam-titel i alt.

Mesterskabet satte ny tilskuerrekord, idet 737.872 tilskuere gik igennem tælleapparaterne i løbet af hovedturneringens 14 dage, og 23 af 24 sessioner på Arthur Ashe Stadium var udsolgt. Derudover besøgte 115.355 tilskuere anlægget i forbindelse med US Open Fan Week i ugen inden hovedturneringen, hvor kvalifikationen også blev afviklet.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 2019 andrager $ 57.238.700, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til året før. Den samlede præmiesum i mesterskabsrækkerne andrager $ 53.517.500, og præmierne er fordelt som vist nedenfor.

Pengepræmierne i rækkerne for kørestolstennis androg $ 1.650.000. Derudover var der afsat $ 2.071.200 til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater:

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

 
WTA Tour 2019
ATP Tour 2019